Mausgraben steht für:

Gewässer:
 Mausgraben (Buchklingenbächlein), rechter Zufluss des Buchklingenbächleins (zum Kreuthbach, zur Altmühl) bei Hürbel, Gemeinde Geslau, Landkreis Ansbach, Bayern
 Mausgraben (Gosenbach), linker Zufluss des Gosenbachs (zum Roten Main) nahe Spänfleck, Gemeinde Gesees, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Mausgraben (Zellenbach), rechter Zufluss vom Rohrer Sattel des Zellenbachs (zur Schwarza) vor Schirmestal, Gemeinde Rohr im Gebirge, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Täler:
 Mausgraben, Bachmulde des Mausgrabenbachs beim Ortsteil Riegel der Gemeinde Sieggraben, Bezirk Mattersburg, Burgenland

Siehe auch:
 Mausbach